Klassik (von lateinisch classicus „zur ersten (Steuer-)Klasse gehörig“, im übertragenen Sinne „mustergültig“) steht für verschiedene geschichtliche Perioden:

 Antike, eine Epoche des Altertums im Mittelmeerraum, dort vor allem:
 die bildende Kunst des klassischen Griechenlands (um 490–336 v. Chr.), siehe Klassische Zeit und Griechische Klassik (Kunst)
 dessen Architektur, siehe Griechische Architektur
 dessen Literatur, siehe Griechische Literatur #Klassische Periode
 die bildende Kunst und Literatur des augusteischen Zeitalters, siehe Augustus
 die Architektur der römischen Kaiserzeit, siehe Römische Architektur
 die Rechtsgelehrsamkeit der frühen und hohen römische Kaiserzeit (ca. 30 v. Chr.–235 n. Chr.), siehe Klassik (Jurisprudenz)
 eine Phase der mesoamerikanischen Geschichte, siehe Mesoamerika #Klassik

Mehrere Kunst- bzw. Stilepochen oder -richtungen werden klassisch genannt:

als allgemeine Konzepte:
 klassische Kunst
 klassische Musik

speziell:
 deutsche Literatur des hohen Mittelalters von ungefähr 1180 bis 1300
 französische Klassik (17. Jahrhundert bis um 1715), in der französischen Literatur
 Wiener Klassik (etwa 1780–1827), eine Stilrichtung der Musik
 Weimarer Klassik (um 1800), in der deutschen Literatur
 populäre Klassik, ein Genre der Popmusik
 indische Klassik (seit dem 16./17. Jahrhundert – nordindisch hindustanisch, südindisch karnatisch), siehe Klassische indische Musik
 Klassizismus, kunstgeschichtliche Epoche (zirka 1770–1830) der Nachahmung des klassischen Altertums

Verschiedene Wissenschaften in ihrer prägenden Epoche oder die sich mit den Grundlagen des jeweiligen Forschungsgebietes auseinandersetzen, heißen klassisch:

 Klassische Altertumswissenschaft, die sich der Antike widmet, mit ihren beiden Unterdisziplinen:
 Klassische Philologie sowie
 Klassische Archäologie
 Klassische Mechanik, die (von Newton und anderen entwickelten) Theorien vor Entwicklung der Relativitätstheorie und der Quantenmechanik (Quantenphysik)
 Klassische Physik, als nicht-quantenmechanische Modelle
 Klassische Logik, eindeutige Logiksysteme, z. B. in Abgrenzung zu mehrwertigen Logiken
 Klassische Nationalökonomie, in der Wirtschaftstheorie

Siehe auch:
 Classic
 Classique